Поповицкий — фамилия. Известные носители:

 Поповицкий, Александр Иванович (1825 −1904) — российский публицист-богослов.
 Поповицкий, Дормедонт Петрович (1838—1896) — протоиерей, настоятель Санкт-Петербургского Адмиралтейского собора.

См. также 
 Поповицкий (XVII век) — казачий форпост на месте нынышнего села Райгорода в Волгоградской области.

Примечания